Breith ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Breith (1892–1982), deutscher Generalleutnant
 Hermann Breith (1892–1964), deutscher General der Panzertruppe
 Stephan Breith (* 1950), deutscher Cellist

Siehe auch:
 Breit (Begriffsklärung)
 Braith